Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил с 7 по 8 февраля 1896 года на катке Юсуповского сада в Санкт-Петербурге.

Яап Эден, бывший на момент своего участия действующим чемпионом, продлил свой титул, выиграв все 4 дистанции. Серебряная и бронзовая медали не присуждались.

Результаты 

  НК = Не квалифицировался
 НЗ = Не закончил
 НУ = Не участвовал
Источник: SpeedSkatingStats.com

Правила 
Всего на чемпионате было 4 дистанции:
 500 м
 1500 м
 5000 м
 10000 м

Для победы на чемпионате необходимо было победить на трёх из четырёх дистанций. Если бы победитель соревнований не победил бы по крайней мере на трёх дистанциях, то ему бы не присудили звание чемпиона мира.

Серебряная и бронзовая медали не присуждались.

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Февраль 1896 года
Чемпионаты мира в Российской империи
Международные соревнования по конькобежному спорту в Российской империи
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)